

Шокпар — село, Шуський район, Жамбильська область
 Шокпар — станційне селище, Шуський район, Жамбильська область

Див. також 
 Шокпарський сільський округ
 Шокпартогай